LG Braunschweig bezeichnet

 das Landgericht Braunschweig
 die Leichtathletik-Gemeinschaft Braunschweig